USS Raleigh ist der Name folgender Schiffe der United States Navy:

 USS Raleigh (1776), Fregatte (1776 bis 1778)
 USS Raleigh (C-8), Geschützter Kreuzer der Cincinnati-Klasse (1889 bis 1919)
 USS Raleigh (CL-7), Leichter Kreuzer der Omaha-Klasse (1924 bis 1946)
 USS Raleigh (LPD-1), amphibisches Angriffsschiff (1960 bis 1994)